— латинское словосочетание, переводимое как «к звёздам». Является частью фразы Per aspera ad astra (). Может означать:

  — скульптура  1976 года.
  — ежегодный съезд любителей и профессионалов научной фантастики, проводимый в Онтарио с 1980 года.
  — американский журнал, издающейся с 1989 года.
 Ad Astra — американский фильм 2019 года.

Составные названия
  — американская компания.
  — швейцарская компания.

См. также